Peter Kreeft ist der Name folgender Personen:

* Peter Kreeft (Kapitän) (1739–1811), deutscher Kapitän, Erfinder und Taucher
 Peter Kreeft (Theologe) (* 1937), US-amerikanischer Philosoph und Theologe